styl językowy 
 styl w kulturze 
 Styl – program telewizyjny
styl – stylisko, trzonek

Zobacz też